Sotará puede referirse a:

 Sotará, municipio colombiano perteneciente al departamento del Cauca.
 Volcán Sotará, volcán colombiano ubicado en el departamento del Cauca.